Георги Ангелов Смичков е български общественик, мелиограф, от ранното Българско възраждане в Прилеп.

Биография 
Роден е в Прилеп в семейството на Ангел Смичков, който открива частно килийно училище в дома си и е наследен като учител и свещеник от синовете си Костадин Смичков и Георги Смичков. Получава музикално образование, вероятно в прилепските манастири, където усвоява оригиналното църковно пеене, базирано врху Дамаскиновия осмогласник.

Смичков работи като учител в Прилепското българско училище. В 1880/1881 година наследява поста ръководител на Прилепския църковен хор от учителя Янчулев. Смичков е централна личност на духовния музикален живот на Прилеп в последните десетилетия на XIX век.

Смичков събира 46 македонски песни, а неговите съмишленици Тодор Гавазов - 165 песни и Александър Конев - 94 песни.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище
Български музиканти